Kimball kan syfta på:

 Kimball, Minnesota
 Kimball, Nebraska
 Kimball, South Dakota
 Kimball, Tennessee
 Kimball, West Virginia

Se även 
 Kimball County